

Династии 
 Вяхиревы — нижегородские купцы XIX века.

Известные носители 
 Вяхирев, Аполлон Николаевич (1883—1933) — русский шахматист, участник всероссийских соревнований.
 Вяхирев, Рем Иванович (1934—2013) — советский и российский инженер, государственный деятель и управленец.



См. также